Herpolasia är ett släkte av fjärilar. Herpolasia ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bastardsvärmare
Herpolasia